Léo Lacroix, né le  à Lausanne, est un footballeur international suisse qui évolue au poste de défenseur central au Western United FC.

Biographie

En club

FC Sion (2010-2016)

AS Saint-Etienne (2016-2020) 
Le , Léo Lacroix s'engage pour quatre ans avec l'AS Saint-Étienne. Le  suivant, il dispute son premier match avec les Verts face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 (1-1).

Prêt au FC Bâle (2018) 
Le , il est prêté pour six mois avec option d'achat au FC Bâle.

Prêt au Hambourg SV (2018-2019)

Retour au FC Sion (2021)

Western United (depuis 2021)

En sélection nationale 
Léo Lacroix est sélectionné pour la première fois en équipe de Suisse par Vladimir Petković pour les matches qualificatifs de la coupe du monde 2018 contre la Hongrie et Andorre des 7 et , mais n'entre pas en jeu. Appelé plusieurs fois jusqu’en , il doit attendre le mois de  pour être à nouveau convoqué et disputer ses premières minutes sous le maillot suisse.

Statistiques

Palmarès

En club 
  FC Sion
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international suisse
Sportif vaudois
Joueur du FC Sion
Joueur de l'AS Saint-Étienne
Joueur du FC Bâle
Joueur du Hambourg SV
Joueur du Western United FC (Melbourne)
Naissance en février 1992
Naissance à Lausanne